Derby Małopolski (także: Derby Południa) – spotkania drużyn żużlowych: Stali Rzeszów i Unii Tarnów.

Wyniki spotkań derbowych 
W 75 dotychczasowych spotkaniach derbowych (ostatnie 19 czerwca 2022) 36 razy wygrywała drużyna z Rzeszowa, a 36 razy zawodnicy z Tarnowa. Trzykrotnie mecze zakończyły się remisem. 36 meczów rozegrano w najwyższej klasie rozgrywek żużlowych (20 zwycięstw Stali, 1 remis, 17 zwycięstw Unii; 1790:1591 +199 na korzyść Stali). 32 mecze było spotkaniami na szczeblu drugoligowym (15 zwycięstw Stali, 1 remis, 16 zwycięstw Unii; 1456,5-1362,5 +94 punkty na korzyść Stali).
2 mecze z 1984 roku były spotkaniami barażowymi (1 zwycięstwo Stali, 1 remis; 100:79 +21 na korzyść Stali).
Bilans wszystkich spotkań korzystny jest dla rzeszowskiej drużyny 2947,5:2529,5 (+420).
Największe zwycięstwo Unia odniosła w 2017 roku 62:28, najwyższą przegraną odnotowała w sezonie 2006 - 71:18.

Uwagi 

Małopolska
Stal Rzeszów
Unia Tarnów